Quistgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Quistgaard (1921–2013), dänischer Ingenieur, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA
 Jens Quistgaard (1919–2008), dänischer Designer